Onomàstica i biografies: Cristina (nom).
 Santoral: vegeu Santa Cristina
 ''Geografia
Cristina municipi de província de Badajoz.
Isla Cristina municipi de província de Huelva
Vegeu també Maria Cristina (desambiguació) i Santa Cristina